Рэй Но́рман (; 1 апреля 1958, , Оклахома, США) — американская актриса.

Биография 
Рэй Норман родилась в  (штат Оклахома, США). В некоторых источниках её также указывают, как Ренди Рэй Норман.

Преимущественно снимается на телевидении. Она наиболее известна появлением в телесериале «Звёздный путь: Следующее поколение» (эпизод «Гобелен») и фильме «» (2009).

В 1998—2011 годы Рэй была замужем за музыкантом и актёром Дином Морой.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США